Lake Como ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Lake Como (Kanada), in Windsor, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Como (Hennepin County, Minnesota)
 Lake Como (Ramsey County, Minnesota)
 Lake Como (See, New Jersey)
 Lake Como (See, Pennsylvania)
 Lake Como (Chippewa County, Wisconsin)
 Lake Como (Walworth County, Wisconsin)

Lake Como ist außerdem der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lake Como (Florida), im Putnam County
 Lake Como (Mississippi), im Jasper County
 Lake Como (New Jersey), im Monmouth County
 Lake Como (Pennsylvania), im Wayne County

Siehe auch:
 Comosee
 Como Lake